Школя́р:
 Школя́р — учащийся школы, ученик начальной или средней школы (школьник), а первоначальное студент.
 Школя́р — неопытный и неловкий в каком-либо деле человек, не способный мыслить и действовать вне рамок ученических знаний 
 Л. В. Школя́р — действительный член (академик) Российской академии образования (2005), директор ФГНУ «Институт художественного образования РАО», главный редактор журнала «Педагогика искусства», доктор педагогических наук (1999), профессор, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области образования.